Hünigen bezeichnet

 Schloss Hünigen in der Gemeinde Konolfingen im Kanton Bern

Hünigen ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Andreas Hünigen (1712–1781), deutscher Baumeister, Zimmermeister und Oberbauschreiber